Анисимовичи  — топоним

Белоруссия 
 Анисимовичи — упразднённая в августе 2012 года деревня, Колпеницкий сельсовет, Барановичский район, Брестская область
 Анисимовичи — деревня, Межанский сельсовет, Браславский район, Витебская область